Meharia hackeri  — вид ночных бабочек из семейства древоточцев (Cossidae). Эндемик Йемена (остров Сокотра).

Распространение 

Северо-запад Индийского океана: остров Сокотра (Йемен). Представители вида были пойманы в январе на световые ловушки на северо-востоке и на юге острова (Wadi Difarroha). Все экземпляры были добыты литовским энтомологом А. Салдаитисом (Aidas Saldaitis), который потом вместе с коллегами (Robert Borth, Povilas Ivinskis, Роман Яковлев) и сделали описание нового вида.

Описание 

Размах крыльев 21—22 мм. Основная окраска передних крыльев желтовато-коричневая с белыми пятнами и полосками (снизу коричневые). Задние крылья серовато-жёлтые (снизу коричневые). Антенны беловатые (чёрные в основании) немного длиннее половины длины переднего крыла; гребенчатые. Голова желтовато-белая, нижнегубные щупики желтовато-коричневые, белые в основании.

Meharia hackeri был обнаружен в оазисовой долине, в которой доминировали различные деревья и кустарники, например: Гранат сокотранский (Punica protopunica), Jatropha unicostata, Lycium socotranum, Gnidia socotrana, Buxus hildebrandtii, Croton socotranus, Ficus vasta, Euphorbia socotrana, Jathropha unicostata, Mitolepis intricata, Aloe perryi, Адениум тучный (Adenium obesum).

 летали вместе с другими местными эндемиками Сокотры, такими как  (Cossidae), , (Arctiidae), , , , ,  (Noctuidae).

Систематика 

Новый вид отличается от близкого к нему  особенностями окраски переднего крыла, строением ДНК и распространением ( обнаружен только на Аравийском полуострове).

Этимология 
Видовое название было дано в честь известного немецкого лепидоптеролога Германа Хакера (), который внёс значительный вклад в исследование чешуекрылых Аравийского полуострова и Африки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Meharia hackeri — species-id.net

Древоточцы
Животные, описанные в 2011 году
Эндемики Сокотры
Насекомые Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей